Canessa puede hacer referencia a:

Francesco Canessa, periodista italiano.
Gastone Canessa, pintor y escritor italiano.
José Sosa Canessa, futbolista peruano.
Julio Canessa Robert, militar y político chileno.
Julio V. Canessa; ingeniero argentino, pionero de la industria del gas en su país.
Marta Canessa; historiadora, escritora y profesora uruguaya. Esposa del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti.
Martino Canessa, obispo italiano.
Roberto Canessa; médico uruguayo, sobreviviente del desastre aéreo de los Andes.
Saúl Canessa, ajedrecista argentino.